Михаил Тучков-Морозов:
 Тучков-Морозов, Михаил Васильевич (ум. ок. 1550) — окольничий, боярин, дворецкий и воевода.
 Тучков-Морозов, Михаил Михайлович (ум. 1567) — окольничий и воевода.